Expressmarché est le cybermarché de l'enseigne Intermarché du groupe de grande distribution Les Mousquetaires.

Ce n'est pas une entreprise mais une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 3275012 par Itm Entreprises (siren 722-064-102).

Voir aussi 
 Site d'Expressmarché

Les Mousquetaires
Expressmarché